Madleen Wilder (Potsdam, 6 de julho de 1980) é uma futebolista alemã que foi campeã do Campeonato Europeu de Futebol Feminino de 2001.

Futebolistas da Alemanha